Камбо́джа (, Kâmpŭchéa;  также Второе Короле́вство Камбо́джа), официально — Короле́вство Камбо́джа (, Preăḥ Réachéanachâkr Kâmpŭchéa); некоторое время была известна как Кампучи́я — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на юге полуострова Индокитай. Столица — Пномпень. Площадь — 181 тыс. км². Население — более 16 миллионов человек (16 926 984 по данным за 2020 г.); свыше 97 % — кхмеры. С 1993 года — конституционная монархия, глава государства — король. Законодательный орган — двухпалатный парламент (Национальная ассамблея и Сенат). На востоке граничит с Вьетнамом, на севере — с Лаосом, на северо-западе — с Таиландом.

Этимология 

Камбоджа — название страны кхмеров, заимствованное из санскрита в связи с господством индуизма и буддизма. В 1975—1989 годах при переводе названия на иностранные языки использовался более близкий к оригинальному кхмерскому названию вариант — Кампучи́я или Кампу́чия (, Кампутьеа). Официальными названиями страны после обретения независимости были: Королевство Камбоджа (1953—1970 и с 1993 года), Кхмерская Республика (1970—1975, режим Лон Нола), Демократическая Кампучия (1975—1979, режим «красных кхмеров» Пол Пота), Народная Республика Кампучия (1979—1989, режим союзников Вьетнама), Государство Камбоджа (1989—1993, власти ООН).

История

Древний период 

Государство на территории Камбоджи возникло в начале нашей эры. Оно занимало значительно большую территорию, чем нынешнее Камбоджийское государство. Древнейшим государством на территории современной Камбоджи являлась Фунань, или Бапном (I—VI вв.), в которой начал распространяться буддизм, в VI—VIII вв. её земли занимала Ченла, а в IX—XIII вв. — Ангкорская империя, или Камбуджадеша, крупнейшее государство Юго-Восточной Азии. В XIV—XIX веках в ослабевшую и политически рыхлую Камбоджу неоднократно вторгались сиамские войска.

Камбоджа неоднократно воевала с Сиамом и Дайвьетом (Вьетнамом).

Колониальный период 

В 1863 году Франция навязала королевству Камбоджа договор о протекторате, по договору 1884 года Камбоджа фактически колония Франции.

C 1942 по 1945 годы была оккупирована Японской империей.

Период независимости 

В 1953 году Камбоджа получила независимость.

С конца 1960-х по 1975 год в стране шла гражданская война, в которую активно вмешивались Северный Вьетнам, Южный Вьетнам и США. Силы НФОЮВ и Северного Вьетнама создали в восточных районах страны сеть базовых лагерей и складов, куда отступали после каждого серьёзного поражения в Южном Вьетнаме. В 1966 году принц Сианук заключил с Китаем, поддерживавшим Северный Вьетнам в войне, соглашение о присутствии северовьетнамских войск в Камбодже и использовании морского порта Сиануквиль для доставки им военных материалов, что являлось нарушением нейтралитета страны. Путь, по которому осуществлялось снабжение коммунистических сил через Камбоджу, получил название «тропа Сианука». В 1970 году произошёл переворот, в результате которого к власти пришёл генерал Лон Нол и провозгласил создание Кхмерской Республики. В том же году для поддержки правительства Лон Нола, развернувшего боевые действия против камбоджийских коммунистов — «красных кхмеров», вооружённые силы США и Южного Вьетнама совершили вторжение в Камбоджу.

В 1975 году, победив в гражданской войне, к власти пришли «красные кхмеры» во главе с Пол Потом. Стране был навязан курс на построение «аграрного социализма», обернувшийся на деле геноцидом собственного народа (крестьян, горожан, интеллигенции, буддистов, национальных меньшинств, просто «лишних»). По различным оценкам, было уничтожено от 1 до 3 млн жителей страны, которая в это время именовалась «Демократическая Кампучия».

Ещё в 1973 году в районах, контролируемых «красными кхмерами», начались восстания населения и поддержавших его военнослужащих, а в провинциях Ратанакири и Кахконг — восстания национальных меньшинств. В сентябре 1975 года имело место восстание в провинции Сиемреап, в январе 1976 года — мятеж во главе с министром информации Ху Нимом, в 1977 году — в дивизии, на которую была возложена охрана Пномпеня (заместитель начальника генштаба Ча Край был расстрелян, три других руководителя восстания заживо сожжены на столичном стадионе). Примерно тогда же восставали 2 уезда в провинции Кампонгтхом, выступление которых было подавлено, в том числе, при помощи авиационных бомбардировок и был раскрыт заговор в Пномпене. В 1978 году имели место восстания в провинциях Кратьэх (апрель 1978), Свайриенг, Прейвэнг и Кампонгтям (все три — в мае 1978).

В 1978 году экономика страны была полностью истощена, и Пол Пот развязал агрессию против Вьетнама. Однако на сторону вьетнамцев практически сразу же начали переходить большие группы красных кхмеров, недовольных репрессиями.

В декабре 1978 года был создан Единый фронт национального спасения Кампучии (ЕФНСК), объединивший провьетнамские и антиполпотовские силы. Лидерами ЕФНСК стали Пен Сован, Чан Си и Кханг Сарин, а также Кео Чанда и Чеа Сот. Все они длительное время проживали во Вьетнаме и пользовались абсолютным доверием в руководстве страны. К этой группе присоединились перешедшие из рядов «красных кхмеров» в 1976—1977 годах (в частности, бывший заместитель командира полка кампучийской армии Хун Сен, хорошо проявивший себя во время боевых действий января 1978 года), а также бывшие участники восстания и руководители партизанских отрядов в Восточной зоне Кампучии бывший командир дивизии кампучийской армии Хенг Самрин и бывший секретарь партийного комитета 20-го округа Восточной зоны Чеа Сим. Хенг Самрин стал руководителем ЕФНСК, а Чеа Сим его заместителем. Пен Сован возглавил комиссию партийного строительства возрождённой Народно-революционной партии Камбоджи, позже преобразованную в Центральный комитет НРПК.

В 1979 году вьетнамские войска свергли режим «красных кхмеров». Страна была переименована в Народную республику Кампучию. ООН и ряд стран не признали новое правительство Камбоджи, объявив его марионеткой Вьетнама. Окончательный вывод вьетнамских войск из Камбоджи произошёл в 1989 году, но гражданская война в стране после этого продолжалась ещё некоторое время. Негласную поддержку «красным кхмерам» оказывал Китай, который видел в них противовес влиянию Вьетнама. «Красные кхмеры» контролировали приграничные с Таиландом районы и периодически совершали вылазки вглубь страны. Полпотовская Партия Демократической Кампучии, прозападный Национальный фронт освобождения кхмерского народа экс-премьера Сон Санна и партия сторонников принца Сианука ФУНСИНПЕК создали Коалиционное правительство Демократической Кампучии. Эта антивьетнамская коалиция вела вооружённую борьбу с режимом Хенг Самрина. Именно она имела международное признание и представляла Кампучию в ООН.

В связи с продолжающимся политическим кризисом новый лидер (премьер-министр) Камбоджи Хун Сен, постепенно оттеснивший провьетнамского Хенг Самрина, согласился на посредничество ООН. В 1989 году конституционные изменения преобразовали НРК в Государство Камбоджу. Было принято решение о реставрации монархии, возвращении короля Сианука и проведении свободных выборов. 24 сентября 1993 года восстановилось Королевство Камбоджа. ООН в лице своего временного органа признала новое государство.

После четырёхлетнего периода формального разделения власти в июле 1997 года Хун Сен совершил фактический государственный переворот и установил единовластное правление.

7 октября 2004 года король Нородом Сианук отрёкся от престола, 14 октября 2004 года Королевским советом Камбоджи, по рекомендации его старшего брата, принца Ранариддха, провозглашён новый король — Нородом Сиамони. Однако фактически власть в стране принадлежит премьер-министру Хун Сену. 24 ноября 2000 года антикоммунистическая повстанческая организация Бойцы за свободу Камбоджи во главе с Ясит Чхуном предприняла неудачную попытку вооружённого свержения Хун Сена.

В 2007 году практически все остававшиеся на свободе лидеры «красных кхмеров» были арестованы, и в настоящее время находятся под следствием для привлечения к трибуналу.

28 июля 2013 года в Камбодже состоялись очередные парламентские выборы. Было объявлено о победе правящей Народной партии (49 % голосов), но оппозиционная Партия национального спасения Камбоджи добилась крупного успеха, получив почти 45 % голосов. Оппозиция не признала итоги голосования, объявив их фальсифицированными. С июля 2013 по июль 2014 Пномпень был охвачен массовыми антиправительственными выступлениями. 16 ноября 2017 года оппозиционная ПНСК была обвинена в подготовке антиправительственной «цветной революции» и распущена.

На выборах 29 июля 2018 года Народная партия уверенно победила, набрав 76,85 % голосов и все 125 мест в Национальной ассамблее. Оппозиционные ФУНСИНПЕК принца Нородома Ранарита и «Лига за демократию» получили соответственно 5,89 % и 4,86 % голосов.

География 

Камбоджа расположена в юго-восточной Азии, в южной части полуострова Индокитай. Граничит с Вьетнамом (на востоке), Лаосом (на северо-востоке) и Таиландом (на севере и северо-западе); на юге и юго-западе омывается водами Сиамского залива. Протяжённость границ составляет: с Вьетнамом — 1228 км, с Таиландом — 803 км, с Лаосом — 541 км; длина береговой линии — 443 км. Площадь государства составляет 181 040 км². Крупнейший остров страны — Конг (100 км²).

Рельеф 

Территория страны находится в нескольких чётко выраженных географических регионах. Большая часть Камбоджи (около 75 %) представлена бассейном озера Тонлесап и низменностью реки Меконг. Эти равнинные области обрамляются горными хребтами: горами Кравань (на юго-западе), хребтами Элефан (на юге) и Дангрэк (на севере). Возвышенности на северо-востоке страны сливаются с Центральным нагорьем Вьетнама. Бассейн Тонлесапа и Меконга соединяются с равнинами центрального Таиланда (на западе) и с вьетнамской дельтой Меконга (на юго-востоке). Кроме того, долина Меконга отделяет хребет Элефан от возвышенностей северо-востока.

Горы Кравань расположены в направлении с северо-запада на юго-восток, достигают высот более 1500 м. Высшая точка Камбоджи, гора Ораль, находится в восточной части хребта и составляет 1813 м над уровнем моря. Хребет Элефан служит продолжением гор Кравань дальше на юго-восток, высоты составляют от 500 до 1000 м. К юго-западу от этих двух горных систем находится узкая прибрежная равнина Кампонгсаомбай, примыкающая к Сиамскому заливу. Невысокий хребет Дангрэк служит северной границей бассейна Тонлесап и проходит по границе с Таиландом. Средние высоты составляют всего около 500 м, а высшая точка превышает 750 м над уровнем моря. К северу от хребта находится плато Корат, занимающее северо-восток Таиланда.

Внутренние воды 

За исключением небольших речек на юго-западе страны, большая часть рек Камбоджи принадлежит к бассейну озера Тонлесап и реки Меконг. Горы Кравань и Дангрэк служат водоразделами. Камбодже принадлежит значительный участок Меконга; от лаосской границы до городка Кратье река течёт на юг, затем поворачивает на юго-запад, а от Пномпеня течёт уже на юго-восток вплоть до впадения в Южно-Китайское море. Водоток в озеро Тонлесап носит сезонный характер. Во время сезона дождей воды реки Тонлесап, текущей из озера в Меконг поворачивают вспять, в результате чего площадь озера увеличивается в несколько раз. Ежегодные разливы Тонлесапа приводят к заболачиванию обширных территорий вокруг озера.

Климат 
Климат Камбоджи, так же как и климат других стран юго-восточной Азии, сильно зависит от муссонов. Температуры на всей территории центральной равнинной части страны довольно схожи и характеризуются лишь сравнительно небольшими вариациями от среднегодовой температуры 25 °С. Максимальные температуры — выше 32 °С, хотя сразу перед началом сезона дождей они зачастую превышают 38 °С. Минимальные температуры редко опускаются ниже 10 °С. Самый холодный месяц — январь, а самый тёплый — апрель. Тропические циклоны, часто обрушивающиеся на побережье Вьетнама, крайне редко проникают на территорию Камбоджи.

Среднее годовое количество осадков в центральных районах страны составляет от 1000 до 1500 мм. Большая часть их выпадает во время действия летнего муссона. Горные районы юга страны и побережье Сиамского залива получают значительно большее количество осадков, вплоть до 5000 мм в год. Много осадков получает также крайний юго-восток страны. Северные районы Камбоджи — наиболее засушливые.

Живая природа и экология 

Живая природа Камбоджи отличается разнообразием. На территории страны водятся 212 видов млекопитающих, 536 видов птиц, 240 видов рептилий и 850 видов пресноводных рыб. Наибольшим биоразнообразием характеризуется район озера Тонлесап, где расположен уникальный биосферный заповедник Тонлесап. Другие ключевые места обитания видов включают сухие леса на северо-востоке и востоке страны, а также район гор Кравань. На юго-западе Камбоджи, на побережье Сиамского залива находится национальный парк Ботум Сакор, занимающий территорию 1834 км².

Уровень обезлесения Камбоджи является одним из самых высоких в мире. Так доля девственных лесов, которые покрывали в 1969 году более 70 % территории страны, сократилась до всего лишь 3,1 % к 2007 году. В 2012 году леса различной степени густоты покрывали 57,4 % территории Камбоджи — 10,2 млн гектар. С 2010 года вырубка лесов в Камбодже несколько замедлилась и составляет 1,3 % в год.

Население 

По данным на 2020 год население страны составляет 16 926 984 человек, свыше 97 % из них — кхмеры. Оставшаяся часть представлена главным образом тямами, вьетнамцами, китайцами и горными кхмерами. Прирост населения составляет на 2020 год примерно 1,4 %. Гендерный состав: 950 мужчин на 1000 женщин. Средняя продолжительность жизни составляет 65,9 года (63,4 лет — у мужчин и 68,6 лет — у женщин). Городское население по данным на 2020 год — 24,2 %. Уровень грамотности на 2018 год: 80,5 % (86,5 % мужчин и 75 % женщин).

Крупнейшие города Камбоджи:
 Пномпень: 2 234 566 чел.
 Баттамбанг: 250 000 чел.
 Сиемреап: 171 800 чел.
 Сиануквиль: 132 000 чел.
 Пойпет: 89 549 чел.

Языки 
Около 96 % населения страны говорит на кхмерском языке, который относится к австроазиатской языковой семье и является единственным официальным языком Камбоджи. В качестве второго языка как наследие колониальных времён распространён французский, однако его распространённость резко сократилась в последнее время. Французский используется как язык образования во многих школах и университетах, а также, очень ограниченно, правительством страны. Кроме того, этот язык помнят многие пожилые камбоджийцы. В последние десятилетия наиболее привлекательными и изучаемыми иностранными языками стали английский и китайский.

Распространены также и языки национальных меньшинств страны: чамские и китайские диалекты, вьетнамский, лаосский, тайский и др. На собственных языках говорят горные народы: зярай (джарай), эде (радэ), стиенги, саоть, пор, самре и куи.

Религия 

Буддизм исповедуют 97,9 % населения; ислам — 1,1 %; христианство — 0,5 %; другие религии — 0,6 %. Буддизм направления тхеравада является государственной религией Камбоджи, по всей стране находится около 4390 храмов. Традиции и повседневная жизнь подавляющей части населения тесно связаны с буддизмом. Большинство монастырей в стране принадлежало монашескому ордену Маханикай, хотя особым королевским покровительством пользовался менее крупный, но более влиятельный элитарный реформистский орден Тхаммаютникай. В 1975 году, с приходом к власти режима «красных кхмеров», на отправление всех религиозных культов был наложен запрет, который сохранялся вплоть до 1979 года. Тем не менее, с тех времён буддизм пережил возрождение, вновь заняв прочные позиции.

Тямы являются приверженцами ислама, кроме того, мусульманами является небольшая малайская община. Сегодня в Камбодже проживает более 300 000 мусульман, большая часть из них в провинции Кампонгтям. Вьетнамское меньшинство традиционно включает также католиков и каодаистов (придерживающихся синкретической религии Као Дай). Более 1 % камбоджийцев исповедуют христианство, главным образом католицизм. Среди камбоджийских китайцев распространён буддизм направления махаяна в смеси с традиционными китайскими учениями — даосизмом и конфуцианством.

Образование 

Министерство образования, молодёжи и спорта отвечает за разработку национальной политики и директив в области образования. Камбоджийская система образования в значительной степени децентрализована, включая 3 уровня управления: центральный, региональный (провинциальный) и окружной. Конституция страны провозглашает бесплатное обязательное образование в течение 9 лет, гарантируя всеобщее право на базовое образование.
Традиционно образование в Камбодже обеспечивалось буддийскими монастырями, которые давали возможность получения образования исключительно мальчикам. Во время режима Красных кхмеров образование в Камбодже столкнулось с серьёзными трудностями, которые привели к регрессу в этой области. Современная система образования продолжает сталкиваться со множеством проблем, однако в последние годы заметны значительные улучшения.

Здравоохранение 
В последние годы заметны значительные улучшения в области здравоохранения, хотя и здесь всё ещё имеется множество проблем. По данным на 2020 год средняя продолжительность жизни в стране составила 63,4 лет для мужчин и 68,6 лет для женщин, что существенно выше показателей 1999 года — 49,8 и 46,8 лет для мужчин и женщин соответственно. Королевское правительство Камбоджи планирует улучшения в здравоохранении путём повышения информированности населения о ВИЧ, малярии и других заболеваниях.

Уровень младенческой смертности снизился со 27 на 1000 родившихся живыми в 2000 году до 18 на 1000 — в 2014 году. В тот же самый период уровень смертности среди детей младше 5 лет снизился с 54 до 35 на 1000 родившихся живыми. Самые худшие медицинские показатели отмечаются в провинции Ратанакири, где 22,9 % детей умирают в возрасте до 5 лет; также, здесь самые высокие уровни материнской смертности и недоедания в стране. Все эти данные объясняются отдалённостью провинции, неразвитостью инфраструктуры, бедностью, отсутствием доступа значительной части населения к чистой воде и другими факторами.

Интернет 
В связи с развитием страны важным вопросом становится проблема выхода в интернет. Доступ к Wi-Fi интернету имеется во многих кафе, барах, ресторанах и на заправках. Тем не менее, несмотря на распространение, проводной ADSL и волоконно-оптический интернет в Камбодже значительно дороже, чем в большинстве развитых стран. Так, соединение 2 Мбит/с может стоить 95$ в месяц. В связи с этим, широкое распространение получил беспроводной интернет в сетях 3G и WiMAX, который здесь обычно существенно дешевле и не сильно отличаются по скорости. Операторы прогнозируют постепенное увеличение скорости и снижение стоимости интернета.

Административное деление 

Территория страны делится на 23 провинции (кхэт) и 1 город центрального подчинения (кронг). Провинции делятся на округа (срок), которые, в свою очередь, состоят из коммун (кхум). Города центрального подчинения делятся на районы (кхан), состоящие из кварталов (сангкат).

Перечень административных единиц Камбоджи

 Бантеймеантьей
 Баттамбанг
 Кампонгспы
 Кампонгтхом
 Кампонгтям
 Кампонгчнанг
 Каеп
 Кампот
 Кандаль
 Кахконг
 Кратьэх
 Мондолькири
 Оддармеантьей
 Пайлин
 Пномпень (ГЦП)
 Поусат
 Прейвэнг
 Прэахвихеа
 Ратанакири
 Свайриенг
 Сиануквиль
 Сиемреап
 Стынгтраенг
 Такео

ГЦП — город центрального подчинения.

Политическое устройство 

Страна является конституционной монархией, поэтому власть монарха ограничена. Король Камбоджи является символической фигурой, которой люди должны дарить любовь и уважение. С 1993 года король Камбоджи избирается, что делает Камбоджу одной из немногих выборных монархий мира. Король избирается пожизненно из числа членов династий Нородом и Сисоват, которым не менее 30 лет, Королевским Советом трона, состоящим из нескольких высокопоставленных политических и религиозных деятелей.

Избирательное право: с 18 лет; всеобщее.

Законодательная власть: двухпалатный парламент, состоящий из Национальной ассамблеи (125 мест; члены палаты избираются всеобщим голосованием сроком на 5 лет) и Сената (62 места; два члена Сената назначаются монархом, два избираются Национальной ассамблеей и 58 избираются «официальными выборщиками»; срок полномочий палаты 5 лет).

Глава правительства: Премьер-министр назначается монархом после вотума доверия, полученного в Национальной ассамблее.

Правительство: совет министров, назначаемый монархом.

Судебная власть: Верховный судейский совет, предусмотренный в Конституции, был образован в декабре 1997 г.; Верховный суд и суды низших инстанций.

Политические партии и лидеры: Народная партия Камбоджи (СРР; Хун Сен), Партия национального спасения Камбоджи (CNRP, Сам Рейнгси, Кем Сокха) Буддистская либеральная партия (BLP; Иенг Маули); Кхмерская гражданская партия (КСР); ФУНСИНПЕК (принц Нородом Ранарит); Партия Сам Райнси (SRP) (бывшая Партия кхмерской нации (KNP)).

Правовая система: сочетание кодексов, принятых при Переходной администрации ООН в Камбодже, на которые оказала влияние французская правовая система, королевских декретов, законодательных актов с влиянием обычного права и пережитками коммунистической теории права; в последние годы увеличивается роль общего права.

Внешняя политика 
Член ООН и ряда её специализированных организаций, МВФ, МБРР, Мирового банка, Азиатского банка развития, МАГАТЭ и других. Во внешней политике основывается на принципах нейтралитета. Камбоджа присоединилась к Приморскому договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ЮВА), вступила в АСЕАН (с апреля 1999 года). Во главу угла внешней политики ставятся отношения с соседними странами АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также отношения с КНР и Японией. Япония также возглавляет международный комитет по реконструкции Камбоджи и, соответственно, является крупнейшим инвестором страны. Из экономически развитых стран основными партнёрами являются США, Франция и Австралия. В 1992 году США отменили эмбарго на торговлю с Камбоджей. В 1996 году было подписано двустороннее Соглашение по торговым связям. Камбоджа имеет дипломатические отношения с РФ (установлены с СССР в 1956 году).

Отношения с Вьетнамом 

Долгое время отношения между двумя странами были напряжёнными в связи с многочисленными территориальными спорами. С тех пор оба государства сделали множество шагов по улучшению отношений. В 2005 году был подписан договор в дополнение к соглашению 1985 года о камбоджийско-вьетнамской государственной границе (Complementary Treaty to the Treaty on the Delimitation of State Border of 1985). Согласно договору, Камбоджа и Вьетнам планировали завершить демаркацию сухопутной границы до конца 2008 года. В совместном заявлении по итогам визита утверждается, что этот договор «создаёт правовую базу для формирования мирной и дружественной границы» между двумя государствами. В июне 2012 года Вьетнам и Камбоджа отпраздновали демаркацию последнего отрезка границы. Премьер-министры Вьетнама (Нгуен Тан Зунг) и Камбоджи (Хун Сен) лично посетили это событие. Кроме того, начиная с 1990-х годов активно развиваются экономические отношения между странами, поскольку оба государства являются участниками АСЕАН и Организации Меконг-Ганга.

Отношения с Лаосом

Отношения с Малайзией

Отношения с Таиландом 

На протяжении многих лет основной проблемой двусторонних отношений между Камбоджей и Таиландом был территориальный спор, связанный с принадлежностью храма Прэахвихеа. В 2008 году храм стал Памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, что вызвало целый ряд территориальных конфликтов между государствами (Камбоджийско-тайский пограничный конфликт 2008, 2009 и 2011 годов). В настоящее время к храму можно подойти как со стороны Таиланда, так и со стороны Камбоджи.

Отношения с Китаем 
Несмотря на тесные отношения с Китаем как в экономическом, так и в политическом смысле, в последнее время во внешней политике Камбоджи наблюдается отход от ориентации на Китай и акцент на улучшении отношений со странами АСЕАН, а также с западными партнёрами — США, Австралией и другими. Это в частности связано с тем, что Китай в своё время активно поддерживал режим «красных кхмеров». Тем не менее, Китай продолжает активно инвестировать в экономику Камбоджи и выделять средства на материальную помощь Камбодже.

Отношения с Северной Кореей 
Камбоджа поддерживает достаточно хорошие отношения с КНДР. В Пхеньяне есть посольство Камбоджи, а в Пномпене — посольство КНДР. Отношения между двумя государствами были очень хорошими в связи с дружбой между бывшим лидером КНДР Ким Ир Сеном и бывшим королём Камбоджи Нородом Сиануком. Правительство Камбоджи высказало соболезнования КНДР после смерти Ким Чен Ира. Также в столице Камбоджи есть ресторан северокорейской кухни.

Экономика 

Экономика Камбоджи базируется на производстве одежды и на туризме. Камбоджа получила гарантированную квоту в экспорте одежды в США. В сфере производства одежды занято более 350 тыс. работников, в экспорте страны одежда даёт 70 % стоимости. В сельском хозяйстве занято до 80 % населения, по состоянию на 2012 год, главная сельхозкультура — рис, также выращивают кукурузу, маис, фасоль и батат, ям, маниок, технические культуры (хлопчатник, табак, арахис, сахарную пальму); разводят крупный рогатый скот, свиней, различную птицу.

Помимо одежды, Камбоджа экспортирует обувь, рис, велосипеды, поделочные и драгоценные камни (15,8 млрд долл. в 2017 году).

Основные партнёры по экспорту (в 2017) — США 19 %, Германия 11 %, Великобритания 8,2 %, Япония 8 %, Франция 6,5 %.

Камбоджа импортирует текстильное сырьё, ткани и полуфабрикаты (до 30 % от стоимости импорта), золото (до 18 %), нефтепродукты, сигареты, стройматериалы, машины, оборудование и электронику, медикаменты (12 млрд долл. в 2017).

Основные партнёры по импорту (в 2017) — Китай 40 %, Сингапур 25 %, Гонконг — 7,6 %.

Уровень бедности — 16,5 % (2016 год), безработица — 0,3 % (2017 год)

В Камбодже нет государственной минимальной заработной платы, но она есть в швейной и обувной промышленности. С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в швейной и обувной промышленности составляет $190. Помимо минимальной месячной заработной платы, работники также получат дополнительные льготы, в том числе $10 в месяц за работу без отгулов и $7 на транспорт, аренду жилья и питание.

Иностранные инвестиции 
Иностранцы не имеют права владеть землёй. Для владения землёй разрешается регистрировать фирму, не менее 51 процента капитала которой принадлежит кхмеру. Эти меры в значительной степени ограничивают приток инвестиций в мелкотоварное сельское хозяйство.

В мае 2009 года российский оператор БиЛайн начал предоставление услуг мобильной связи в Камбодже. В апреле 2015 года вьетнамская компания Viettel выкупила бизнес Билайна в Камбодже.

В 2018 году китайская компания розничной торговли Suning заявила о намерении инвестировать не менее 2 млрд долларов США в создание первой особой экономической зоны в Камбодже в провинции Кампонгспы.

Туризм 

Камбоджа после окончания гражданской войны начала привлекать большое количество иностранных туристов. Главная достопримечательность страны — храмовый комплекс Ангкор-Ват, посвящённый индуистскому богу Вишну, неподалёку от города Сиемреап, в центре страны. Комплекс считается самой большой культовой постройкой в мире. Также имеются места для «пляжного» отдыха на юге, в районе города Сиануквиль. Ежегодно страну посещает более 4 млн туристов.

Камбоджа привлекательна для туристов спокойным и доброжелательным характером основного населения — кхмеров, очень низкими ценами, климатом, экзотической кухней. Некоторые также считают Камбоджу одним из центров секс-туризма. Туристическая инфраструктура не столь развита, как в соседнем Таиланде, но всё же признаётся вполне удовлетворительной, особенно в Пномпене, Сиемреапе и Сиануквиле — самом крупном морском курорте страны. На территории Камбоджи также расположены 23 национальных парка. Отклоняться от наезженных туристических маршрутов и населённых мест путешественникам не рекомендуется по причине большого количества мин, оставшихся со времён гражданской войны. Другие опасности (преступность, инфекционные болезни, змеи) оцениваются в путеводителях как незначительные.

Транспорт 

Во время гражданской войны транспортная инфраструктура Камбоджи была сильно разрушена, однако в настоящее время, с помощью иностранных инвестиций и оборудования, Камбоджа проводит реконструкцию основных шоссейных дорог. С 2006 года состояние автомобильных дорог существенно улучшилось, и большинство основных дорог теперь имеют твёрдое покрытие.

В Камбодже имеется две однопутные железнодорожные линии с колеёй в 1 метр и общей длиной 612 км. Одна из линий соединяет Пномпень с Сиануквилем (построена в 1960-е годы), другая — Пномпень с Баттамбангом и Сисопхоном (построена в 1930-е годы). Участок между Сисопхпхоном и Пойпетом (на тайской границе) был разобран во время гражданской войны. До 2009 года поезда ещё ходили раз в неделю между Пномпенем и Баттамбангом, однако в настоящее время сообщение прекращено. Правительство заключило соглашение с частными компаниями на реконструкцию железнодорожной сети, по которому к 2011 году планировалось открыть железнодорожное сообщение между Пномпенем и Сиануквилем, а к 2013 году — между Пномпенем, Баттамбангом и Сисопхоном. Кроме того, планируется достройка железной дороги от Сисопхона до тайской границы. В дальнейшем планируется постройка новой железной дороги, соединяющей Пномпень с Вьетнамом.

Водные пути сообщения издавна играли огромную роль в Камбодже. Реки Меконг, Тонлесап, их многочисленные притоки и озеро Тонлесап образуют водную транспортную систему общей протяжённостью путей в 3,700 км круглый год для судов с осадкой 0,6 м и ещё 282 км для судов с осадкой в 1,8 м. Главный морской порт страны — Сиануквиль. Пномпень, который находится при слиянии рек Меконг, Бассак и Тонлесап — единственный речной порт, способный принимать суда водоизмещением 8000 тонн в дождливый сезон и 5000 тонн в сухой сезон.

В стране есть четыре коммерческих аэропорта, в настоящее время действуют три из них — международный аэропорт в Пномпене (бывший Почентонг), международный аэропорт в Сиемреапе, который является крупнейшим аэропортом в Камбодже, и в Сиануквиле (с 14 декабря 2011 г.). Ещё один аэропорт находится в Баттамбанге, однако регулярные рейсы в нём не осуществляются.
В Камбодже имеется две действующие авиакомпании — Cambodia Angkor Air и Tonlesap Airlines.

Культура 

За развитие культуры в стране отвечает . Культура Камбоджи имеет сильное влияние индийской в части языка, искусства и других элементов. Важным фактором, формирующим культуру, был также буддизм направления тхеравада, пришедший в эти земли в первые века нашей эры и широко здесь распространившийся. Помимо собственно кхмерской, культура страны включает также и культуру более 20 различных этнических групп, проживающих главным образом в горных и холмистых районах на северо-востоке страны.

Музыка 

Кхмерская традиционная музыка, как и танцы, восходит к временам древней Кхмерской империи и несёт заметное влияние индийской музыки. В древних рисунках сохранились изображения танцев, исполнявшихся в честь монархов, такие как танец Апсара и музыкантов, аккомпанирующих танцовщицам. Из народных форм музыки известны «чапей» и «а яй». Первая из них популярна среди старшего поколения и чаще всего исполняется одним человеком на камбоджийской гитаре (чапей), который в промежутках между музицированием декламирует тексты. Тексты песен, как правило, посвящены моральной или религиозной тематике. Традиционные музыкальные инструменты камбоджийцев — барабаны разных видов, гонг, металлофоны и прочие ударные, а также духовые инструменты из дерева — подобия флейт и дудочек.

Музыка в жанре «а яй» исполняется соло или дуэтом мужчины и женщины и часто носит комический характер, с широким использованием экспромтов. Жанр «пленг каах» (буквально — «свадебная музыка») представляет собой набор традиционной музыки и песен для сопровождения различных обрядов традиционной кхмерской свадьбы, которая длится много дней.

В клубах Камбоджи популярная музыка исполняется с использованием западных музыкальных инструментов или сочетания традиционных камбоджийских и западных инструментов. Классическими представителями поп-музыки Камбоджи были эстрадные певцы Сын Сисамут и Руох Серейсоттхеа, выступавшие в 1960-х — 1970-х годах. Во время пребывания у власти красных кхмеров многие классические и популярные певцы 60—70-х годов были убиты или отправлены в лагеря, а многие записи музыки того периода были утрачены или уничтожены.

В 1980-е годах  (камбоджийский беженец, поселившийся в США) и другие камбоджийские эмигранты выступали с популярными песнями, стилизованными под традиционную камбоджийскую музыку. В 1980-е и 1990-е годы также росла популярность музыки в стиле , характерного для , в современной аранжировке.

Австралийская хип-хоп группа Astronomy Class записала несколько песен в исполнении певицы Как Чанти, урождённой камбоджийки.

В составе рок-группы Dengue Fever (Лос-Анджелес) выступает камбоджийская вокалистка, жанр этой группы классифицируется как «этническая музыка» и сочетает в себе традиционную камбоджийскую музыку с западной рок-музыкой.

Танцы 
Камбоджийские танцы обычно делят на 3 группы: классические танцы, народные танцы и бальные танцы. Классические танцы изначально исполнялись только для представителей королевского двора в качестве развлечения, имеют также церемониальное значение. Несмотря на некоторые влияния соседних культур, классический кхмерский танец — довольно уникальный вид искусства. Исполнители таких постановок искусно одеты, особое значение в исполнении имеют движения, жесты и позы танцора. Само исполнение носит медленный, размеренный характер. Музыка, сопровождающая такие представления, включает ксилофоны, металлофоны, деревянные духовые инструменты, различные барабаны и гонги.

Народные танцы отличаются от классических обычно более быстрым ритмом, меньшей значимостью жестов и движений и менее декоративной одеждой исполнителей. Народные танцы и особенности их исполнения варьируются от региона к региону и различны у разных этнических групп страны. Народные танцы тесно связаны со сказками и другими произведениями местного фольклора.

Изобразительное искусство 
История изобразительного искусства Камбоджи уходит в глубь веков к древним ремёслам. Кхмерское искусство достигло своего пика в течение периода Ангкора. Традиционное искусство и ремесло включает ткачество, изготовление изделий из серебра и золота, резьбу по камню, изготовление лакированных изделий, гончарное дело, монументальную живопись, искусство изготовления воздушных змеев и др. Серьёзным ударом по искусству стал период нахождения у власти красных кхмеров, связанный с гонениями на художников и других представителей искусства и их довольно частым физическим устранением. Последнее время наблюдаются некоторые улучшения в этой области, связанные с поддержкой правительства и неправительственных организаций, а также с привлечением в страну туристов.

Литература 
Многочисленные надписи на камнях, стенах и колоннах свидетельствуют о древности кхмерского языка. Вслед за надписями на камнях получили распространения записанные на пальмовых листах тексты и комментарии буддийских текстов Типитаки; большое число их и сегодня хранится в монастырях по всей стране. Кхмерская эпическая поэма Реамкер основывается на индийском эпосе Рамаяна и имеет традиционную танцевальную постановку. Широкое распространение в Камбодже получили различные формы устного творчества. Позже развитие получила придворная литература, так король Анг Дуонг (1841—1860) известен не только как правитель, но и как классик литературы благодаря написанию им романа Какей, который имеет важное культурное значение и сегодня. Классической историей трагической любви является Тум Теав, получившая широкое распространение как минимум начиная с середины XIX века и имеющая устную, литературную и танцевальную формы. Тум Теав стала широко известна на западе после перевода литературной версии этой истории, написанной монахом по имени  на английский язык американцем Джорджем Чигасом в 1915 году. Монах Сом признаётся одним из лучших кхмерских классиков.

Кухня 

Как и в других странах юго-восточной Азии, основой пищи камбоджийцев является рис. Ввиду густой речной сети и наличия таких крупных водоёмов как Меконг и озеро Тонлесап, важное место в камбоджийской кухне традиционно занимает рыба. Традиционна также паста из квашеной рыбы прахок, которая по своей сути представляет способ длительного хранения продукта. Прахок служит наиболее распространённой приправой к еде; часто просто употребляется с рисом. Кроме того, традиционные ингредиенты включают различные тропические фрукты, рыбный, устричный и соевый соусы, карри, тамаринд, имбирь, кокосовое молоко, чёрный перец и др. Широко распространённое обеденное блюдо камбоджийцев представляет собой суп из рисовой лапши в свином бульоне с луком и чесноком. По сравнению с соседними тайской и вьетнамской кухней, камбоджийская довольно малоизвестна и не имеет широкого распространения в мире.

СМИ 
Государственная телерадиокомпания —  (), включает в себя один телеканал и 12 радиостанций.

Противопехотные мины в Камбодже 

Камбоджа является одной из наиболее «заминированных» стран мира. За три десятилетия войны и гражданского конфликта на территории этой страны осталось разбросано несколько миллионов мин. Противоборствующие стороны «красные кхмеры» с одной стороны и войска Вьетнама и союзные ему кампучийские войска с другой стороны широко использовали как старые запасы мин, так и новые, как, например, из Китая, Болгарии, ГДР, Чехословакии, Таиланда. Самые известные модели — советские ПМН, ПМН-2, болгарская ПСМ-1, китайские Т-72 и Т-58, американские образцы и их копии (MN-79, MD-82B).

С 1979 года более 57 тыс. камбоджийцев потеряли конечности.

По данным Land Mine Museum на 2010 год, под Сиемреапом в Камбодже всё ещё находится от 3 до 6 млн активных мин.

См. также

Примечания

Литература 

 Альбанезе Марилия. Ангкор. Величие кхмерской цивилизации / Пер. У. В. Сапциной. — М.: ООО «АСТ», Астрель, 2003. — 296 с.: ил. — ISBN 5-17-020640-2
 Бектимирова Н. Кризис и падение монархического режима в Камбодже. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1987. — 240 с.
 Верин В. П., Верина Н. А. Камбоджа. — М.: Географгиз, 1960. — 72 с. — Серия «У карты мира».
 Виноградов Б. П. Башни Ангкора. — М.: Известия, 1985. — 176 с.: ил.
 Гозе А. Вьетнам и Ангкор-Ват. Иллюстрированный путеводитель / Пер. И. В. Павловой. — М.: ООО «АСТ», Астрель, 2009. — 312 с.: ил. — Серия «Дорлинг Киндерсли. Путеводители».
 Дажен Брюно. Кхмеры / Пер. с франц. В. Е. Степанова. — М.: Вече, 2009. — 432 с.: ил. — Серия «Гиды цивилизаций». — ISBN 978-5-9533-2738-1
 Дажен Брюно. Ангкор. Лес из камня / Пер. Е. Батыревой. — М.: АСТ, Астрель, 2003. — 192 с.: ил. — Серия «Города-музеи. Открытие». — ISBN 5-17-017626-0
 История Кампучии. Краткий очерк. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1981.
 Кампучия: от трагедии к возрождению. М.: Политиздат, 1979. — 255 с.
 Камбоджа // Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Под ред. А. Я. Сухарева. — М.: НОРМА, 2003. — С. 346—350.
 Литвинов И. П. Кампучия — страна кхмеров. — М.: Мысль, 1976. — 144 с.: ил.
 Маршаль А. Ангкор: Худож. памятники Камбоджи / Предисл. чл.-кор. Акад. художеств СССР Б. В. Веймарна. — М.: Искусство, 1963. — 195 с.: ил.
  Кхмеры (история Камбоджи с древнейших времен) / Пер. с франц. Е. П. Дементьевой. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1973. — 352 с.
 Перевощиков К. В стране пробуждённых тропиков. — М.: Детская литература, 1963. — 96 с.: ил.
 Рыбакова, Н. И. Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже // Сокровища искусств стран Азии и Африки. — 1976. — Вып. 2.
 Риддл, Т. Камбоджа и год ЮНТАК. — СПб.: Издательство «Левша», 2018.
 Седов Л. А. Ангкорская империя. Социально-экономический и государственный строй Камбоджи в IX—XIV вв. / Под ред. К. М. Ашрафян. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1967. — 260 с.: ил.
 Шубин В. В. Кампучия: суд народа. — М.: Юридическая литература, 1980. — 176 с.
 Chandler D. The tragedy of Cambodian History. New Haven, 1991.
 Kiernan B. The Pol Pot Regime. New Haven, 1996.

Ссылки 

 Оцифрованная карта Камбоджи издательства Главного управления геодезии и картографии при Совете министров СССР 1980 года 
 
 Камбоджа, Ангкор, все о Камбодже

 
Государства — члены ООН